Ильби-Соим:

 Ильби-Соим (приток Ворт-Югана) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО. 
 Ильби-Соим (приток Охть-Югана) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО.